Offensiva delle Ardenne – offensiva tedesca sul fronte occidentale durante la seconda guerra mondiale
Battle of the Bulge  – cortometraggio del 1951 diretto da Arthur Cohen
La battaglia dei giganti (Battle of the Bulge) – film del 1965 
Battle of the Bulge – wargame pubblicato nel 1991 dalla Avalon Hill